

Brasil 
 Nova Esperança — município do Paraná
 Nova Esperança (Belo Horizonte) — bairro em Minas Gerais
 Nova Esperança (Montes Claros) — distrito em Minas Gerais
 Nova Esperança (Glória de Dourados) — distrito em Mato Grosso do Sul
 Nova Esperança (Macapá) — bairro no Amapá
 Nova Esperança (Manaus) — bairro no Amazonas
 Nova Esperança (Timóteo) — bairro em Minas Gerais
 Nova Esperança (Salvador) — bairro de Salvador

Outros 
 Nova Esperança (Macau) — partido político

Ver também 

 
 Esperança Nova
 
 
 
 
 

Nova Esperança